Moitié-moitié (1989), film français réalisé par Paul Boujenah ;
 Moitié-moitié (2004), téléfilm français réalisé par Laurent Firode ;
 Moitié moitié (2008), série télévisée canadienne.